Albert Glatzel ist der Name folgender Personen:

* Albert Glatzel (Politiker, 1833) (1833–1896), deutscher Jurist, Richter und Politiker 
 Albert Glatzel (Politiker, 1861) (1861–??), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker